

Patronyme 

 Takao Aeba (1930-), théoricien japonais de la littérature.

Prénom

Autre 
Aeba peut aussi désigner :
 Aeba, groupe de black metal allemand.